Михаи́л Ива́нович Фролов:
 Фролов, Михаил Иванович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Фролов, Михаил Иванович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Фролов, Михаил Иванович (1921—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Фролов, Михаил Иванович (1924—2016) — советский и российский учёный-историк.